A Guarda Municipal de Florianópolis, também conhecida como GMF, é uma instituição de segurança pública da capital do estado de Santa Catarina, criada no ano de 2004 pela então prefeita  Ângela Amim. O ingresso à instituição é realizado por meio de concurso público, com exigências específicas, por exemplo, nível superior (em qualquer área) e carteira de motorista (categoria A e B). No momento, a GMF conta com 167 guardas efetivos.

Vale lembrar que a Guarda de Florianópolis não atua apenas no trânsito, como também na prevenção de crimes, na fiscalização de ilegalidades, na proteção de bens e serviços municipais, etc. Há, inclusive, um setor de Educação, a fim de dar orientações e informações pertinentes aos cidadãos e às crianças. Além disso, a Guarda possui alguns projetos sociais, como o Boxe na Escola e o Coral Vozes do Arvoredo.  

'''Outras atribuições podem ser verificadas no Decreto 13.022/2014, art. 5º.

Pioneirismo 

A Guarda Municipal de Florianópolis (GMF) é pioneira no estado de Santa Catarina a portar armas de fogo, obtendo aprovação junto à Polícia Federal, conforme disposição contida na Lei 10826 de 2003, tendo a adição do instrumento efetivada em dezembro de 2008.

Ligações externas 
 
 Facebook da GMF

Guardas municipais do Brasil
Organizações de segurança
Política de Florianópolis
Fundações em Santa Catarina em 2004